Julija je lahko:

 Julija, žensko osebno ime
 Julija, Uranov notranji satelit
 Julija, ameriški film iz leta 1977
 Julija, slovenski film iz leta 2019